Чемпионат Латвии по русским шашкам среди мужчин — ежегодный турнир по шашкам.

История 
Первый чемпионат Латвии состоялся в декабре 1930 году в помещении 1-й Рижской гимназии под названием «Мастерский турнир». Победителем стал неоднократный чемпион Риги бухгалтер рижской таможни Вольдемар Лапиньш. Второе место занял А. Маркус, третье И. Гуревич. Этот турнир проводился нерегулярно. В последующих чемпионатах побеждали А. Маркус и Петерис Шадурский.

В марте 1941 года был проведён 1-й чемпионат советской Латвии, в котором победил Петерис Шадурский. Второе место занял С. Гедзюн, третье А. Нарейко. До 1991 года проводился под названием Чемпионат Латвийской ССР.

В 1981 году чемпионом стал 13-летний школьник Гунтис Валнерис.

Призёры 

 * В 1975 году первое место занял гость из Харькова Н. Спанциретти

Литература 
 Журнал «Шашки» 1959 №1, с.12-13.
 Журнал «Шашки» 1963 №3, с.2.
 Журнал «Шашки» 1964 №3, с.2.
 Журнал «Шашки» 1965 №4, с.28-30.
 Журнал «Шашки» 1969 №9, с.24.
 Журнал «Шашки» 1970 №6, с.1.
 Журнал «Шашки» 1971 №6, с.4.
 Журнал «Шашки» 1972 №8, с.14.
 Журнал «Шашки» 1973 №7, с.19.
 Журнал «Шашки» 1974 №11, с.18.
 Журнал «Шашки» 1976 №3, с.11.
 Журнал «Шашки» 1977 №12, с.19.
 Журнал «Шашки» 1978 6, с.14.
 Журнал «Шашки» 1981 №7, с.15.
 Журнал «Шашки» 1989 №8, с.4.
 Журнал «Шашки» 1990 №8, с.7.
 Журнал «Шашки» 1991 №4, с.5.

Ссылки 
 Архив журналов «Шашки» 1959-1992

Примечания